Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2013 (Кубок России по кёрлингу в дисциплине дабл-микст 2013) проводился с 30 августа по 2 сентября 2013 года в городе Дмитров на арене Центр фигурного катания и кёрлинга МУ СК «Дмитров». Турнир проводился в 6-й раз.

В турнире приняло участие 16 команд из Москвы (5 команд), Санкт-Петербурга (5 команд), Московской области (6 команд).

Обладателями Кубка стала команда «Санкт-Петербург 3», победившая в финале команду «Санкт-Петербург 1» со счётом 5:3. Третье место заняла команда «Сборная Москвы 1», победившая в матче за бронзу команду «Санкт-Петербург 5» со счётом 8:5.

Регламент соревнований 
Система проведения соревнований.

 Команды, участвующие в Кубке России, делятся на 2 группы (A, B) по 8 команд в каждой, далее команды играют в группах по круговой системе. Две лучших команды из каждой группы выходят в следующий этап соревнований (плей-офф).
 Во втором этапе четыре команды играют по олимпийской системе: сначала полуфиналы (1-я команда группы A со 2-й командой группы B, а 2-я команда группы A с 1-й командой группы B), команды–победители играют в финальном матче, команды–проигравшие играют в матче за 3-е место.
 Команда, выигравшая финальный матч, считается победителем Кубка России 2013 года.

Порядок начисления очков. Ранжирование команд.

 За победу в матче команде начисляется 3 (три) очка; за поражение – 1 (одно) очко, за неявку – 0 (ноль) очков.
 Основным показателем для выхода команды из подгруппы является сумма набранных очков. В случае равенства очков у двух команд их ранжирование осуществляется по результату личной встречи между ними. В случае равенства очков у трёх и более команд их ранжирование осуществляется по сумме очков, набранных в матчах между данными командами. Соотношение камней и эндов не учитывается. В случае равенства этого показателя учитываются результаты «тестовых» бросков. При равном количестве очков у трёх и более команд и равенстве очков, набранных в матчах между ними, более высокое место определяется по личной встрече среди двух команд с лучшими показателями тестовых бросков.

Команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по московскому времени (UTC+3).

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в плей-офф.

Нет данных по матчам последней сессии, поэтому у каждой команды отсутствуют результаты одного матча.

Группа B 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация 

Не учтены неизвестные результаты матчей команд группы A (по одному у каждой).

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2013
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2013
 Кубок России по кёрлингу среди женщин 2013
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2013

2013
2013 год в кёрлинге
Спортивные соревнования в Дмитрове
Спорт в России в 2013 году
Август 2013 года
Сентябрь 2013 года